Rogenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Friedrich Rogenhofer (1831–1897), österreichischer Entomologe
 Katharina Rogenhofer (* 1994), österreichische Klimaaktivistin
 Sara Rogenhofer (* 1950), deutsche bildende Künstlerin